Sugar Baby est un roman de Philippe Bartherotte paru en 2011.

Synopsis 
Le héros de Sugar Baby s'entraine dans un club de tir en vue de tirer sur ses concitoyens et d'établir le record de la tuerie de masse la plus meurtrière jamais perpétrée par un homme seul.

Publié quelques mois avant la tuerie d'Oslo de 2011, et faisant abondamment référence aux précédentes tueries de ce type, ce livre dresse le portait d'un individu solitaire et désespéré envisageant son geste comme une œuvre d'art.

Notes et références 

Roman français paru en 2011